Libertad (che in spagnolo significa "libertà") può riferirsi a:

Fumetto 
 Libertad – personaggio di Mafalda

Geografia
Argentina
Libertad – città del partido di Merlo, provincia di Buenos Aires
Dipartimento di Libertad – dipartimento della provincia del Chaco
Filippine
Libertad – municipalità della provincia di Antique
Libertad – municipalità della provincia di Misamis Oriental
Uruguay
Libertad – città del Dipartimento di San José
Venezuela
Libertad – comune dello Stato di Anzoátegui
Libertad – comune dello Stato di Aragua
Libertad – capoluogo del comune di Rojas dello Stato di Barinas
Libertad – comune dello Stato di Carabobo
Libertad – capoluogo del comune di Ricaurte dello Stato di Cojedes
Libertad – comune dello Stato di Táchira

Musica 
 Libertad – album dei Delirious? del 2002
 Libertad – album dei La Ley del 2003
Libertad – album dei Velvet Revolver del 2007

Persone
 Libertad – pseudonimo di Albert Joseph, scrittore e attivista anarchico

Sport 
Club Libertad – società calcistica paraguaiana una squadra di calcio del Paraguay
Libertad de Sunchales – squadra di pallacanestro argentina

Pagine correlate
La Libertad